Józef Mycielski (zm. 1734) – stolnik wielki koronny
 Józef Mycielski (1733-1789) – generał lejtnant, wojewoda inowrocławski, starosta koniński
 Józef Roman Stanisław Mycielski (1801-1885) – powstaniec listopadowy, ziemianin, przedsiębiorca
 Józef Mycielski (1855-1918) – historyk, publicysta